Chynów (gemeente)
 Chynów (Mazovië)
 Chynów (Łódź)